Vili Sopanen (né le  à Valkeala en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006||Pelicans Lahti||SM-liiga||3||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2005-2006||Pelicans Lahti U20||||37||14||17||31||22||4||1||0||1||4
|-
|2006-2007||Pelicans Lahti||SM-liiga||7||1||0||1||0||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007||Pelicans Lahti U20||Jr. A SM-liiga||33||18||21||39||40||15||5||13||18||18
|-
|2006-2007||Finlande U20||Mestis||6||1||1||2||4||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008||Pelicans Lahti||SM-liiga||54||15||15||30||8||6||0||4||4||2
|-
|2007-2008||Pelicans Lahti U20||Jr. A SM-liiga||2||1||1||2||0||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||Pelicans Lahti||SM-liiga||58||12||17||29||34||10||1||1||2||6
|-
|2009-2010||Pelicans Lahti||SM-liiga||52||21||16||37||20||-||-||-||-||-
|-
|2009-2010||HeKi||Mestis||1||1||0||1||2||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 35|| 5|| 11|| 16|| 10||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011||D Team Jyväskylä||Mestis||1||1||0||1||0||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011||Pelicans Lahti||SM-liiga||14||5||8||13||20||4||1||1||2||0
|-
|2010-2011||Luleå HF||Elitserien||5||1||0||1||0||-||-||-||-||-
|-
|2011-2012||Pelicans Lahti||SM-liiga||54||21||18||39||8||10||3||3||6||8
|-
|2012-2013||Pelicans Lahti||SM-liiga||33||3||15||18||12||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||Heinolan Peliitat||Mestis||2||0||1||1||0||-||-||-||-||-
|-
|2013-2014||Pelicans Lahti||SM-liiga||56||12||30||42||28||8||1||1||2||0
|-
|2014-2015||Pelicans Lahti||SM-liiga || 23 || 4 || 7 || 11 || 45 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016|| Pelicans Lahti || SM-liiga ||34 ||9 ||20 ||29 ||33 ||9 ||1 ||5 ||6 ||4
|-
|2015-2016|| Heinolan Peliitat ||Mestis ||2 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2016-2017|| Pelicans Lahti || SM-liiga ||41 ||20 ||26 ||46 ||8 ||5 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
|2017-2018|| HIFK || SM-liiga ||49 ||14 ||22 ||36 ||18 ||11 ||1 ||3 ||4 ||14
|-
|2018-2019|| ERC Ingolstadt || DEL ||14 ||2 ||4 ||6 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019|| Schwenninger Wild Wings || DEL ||17 ||3 ||4 ||7 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019|| Lukko Rauma || SM-liiga ||13 ||5 ||4 ||9 ||16 ||7 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|2019-2020|| Lukko Rauma || SM-liiga ||21 ||2 ||4 ||6 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en octobre 1987
Joueur finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur du Luleå HF
Joueur du HIFK
Joueur des Schwenningen Wild Wings
Joueur du Lukko Rauma
Attaquant de hockey sur glace